Хэ́лло́уин:
Хэллоуин () — праздник в канун Дня всех святых в англоговорящих странах.

Кино и телевидение
 «Хэллоуин» — серия фильмов ужасов, начавшаяся с фильма 1978 года.
 «Хэллоуин» — фильм 1978 года, реж. Джон Карпентер.
 «Хэллоуин 2» (1981) — прямое продолжение фильма 1978 года, реж. Рик Розенталь.
 «Хэллоуин 3: Время ведьм» (1982) — третий фильм серии, имеет мало общего с предыдущими историями, реж. Томми Ли Уоллес.
 «Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса» (1988) — четвёртый фильм серии, продолжение истории Майкла Майерса, реж. Дуайт Х. Литтл.
 «Хэллоуин 5: Месть Майкла Майерса» (1989) — пятый фильм серии, продолжение предыдущего фильма, реж. Доминик Отенин-Жерар.
 «Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса» (1995) — шестой фильм серии, реж. Джо Чаппелль.
 «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998) — седьмой фильм серии, реж. Стив Майнер.
 «Хэллоуин: Воскрешение» (2002) — восьмая и последняя хронологическая часть серии, прямое продолжение предыдущего фильма, реж. Рик Розенталь.
 «Хэллоуин 2007» (2007) — ремейк фильма 1978 года, реж. Роб Зомби.
 «Хэллоуин 2» (2009) — сиквел ремейка 2007 года, реж. Роб Зомби.
 «Хэллоуин» (2018) — фильм является прямым продолжением первой ленты 1978 года и игнорирует всю дальнейшую череду сиквелов. реж. Дэвид Гордон Грин.
 «Хэллоуин» — 4-й и 5-й эпизоды первого сезона американского телесериала «Американская история ужасов». (2011)

Другие значения
 Хэллоуин (комиксы) — серия комиксов по мотивам киносериала.

См. также
 Helloween — немецкая пауэр-металлическая группа.
 Helloween — первый мини-альбом группы Helloween (1985).
 Helloween — шестнадцатый студийный альбом группы Helloween 2021 года.
 Резня на Хэллоуин — массовые политические убийства в Анголе осенью 1992 года.
 Гамбит Хэллоуин — шахматный дебют.